Essén, även skrivet Esseen, är ett svenskt efternamn. Den 31 december 2014 var följande antal personer bosatta i Sverige med namnvarianterna
 Essén 233
 Esseen 65
Tillsammans blir detta 298 personer.

Personer med efternamnet Essén eller Esseen
 Arre Essén (1886–1969), arkitekt
 Axel Essén (1880–1951), författare, journalist och manusförfattare
 Carl-Gustav Esseen (1918–2001), professor i matematisk statistik
 Hanno Essén (född 1948), docent i teoretisk fysik, universitetslektor
 Ingeborg Essén (1890–1981), förlagsredaktör och översättare
 Ludvig Essén (1847–1918), jurist och politiker
 Maria Essén (född 1968), regissör och manusförfattare
 Ragna Essén (född 1946), förlagsredaktör och översättare
 Rütger Essén (1890–1972), diplomat och pronazistisk skriftställare
 Thure Essén (1914–1977), journalist

Källor

Svenska efternamn